John Strachey (1671-1743) géologue et topographe britannique
 John Strachey (1823-1907) haut fonctionnaire britannique
 John Strachey (1901-1963) personnalité politique britannique